Hollandia
Saint Johns, település Saba karib-tengeri szigeten

 USA
Saint Johns, település Arizona államban
Saint Johns, folyó Florida államban

Lásd még
Saint John (egyértelműsítő lap)
St. John’s (egyértelműsítő lap)